План де Сан Антонио има више значења:

 План де Сан Антонио, Сан Антонио (Кваутитлан де Гарсија Бараган), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 План де Сан Антонио (Санта Круз Нундако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 План де Сан Антонио (Теносике), насеље у савезној држави Табаско у Мексику